Kitchee SC (celým názvem: Kitchee Sports Club; ) je čínský sportovní klub, který sídlí ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu. Nejznámějším oddílem je fotbalový, který působí na profesionální bázi. Založen byl v roce 1931. Jedná se o osminásobného vítěze hongkongské nejvyšší fotbalové soutěže. Klubové barvy jsou modrá, červená a bílá. Od sezóny 2003/04 působí v hongkongské nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na Mong Kok Stadium s kapacitou 6 769 diváků.

Získané trofeje 
 Hong Kong First Division League / Premier League ( 9× )
 1947/48, 1949/50, 1963/64, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18
 Hong Kong Senior Challenge Shield ( 6× )
 1949/50, 1953/54, 1959/60, 1963/64, 2005/06, 2016/17
 Hong Kong FA Cup ( 4× )
 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2016/17
 HKFA League Cup ( 5× )
 2005/06, 2006/07, 2011/12, 2014/15, 2015/16

Sponzoři

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1946–1947: Hong Kong Second Division League
 1947–1966: Hong Kong First Division League
 1984–1985: Hong Kong Third 'A' Division League
 1991–1992: Hong Kong Second Division League
 1992–1995: Hong Kong First Division League
 1995–1999: Hong Kong Second Division League
 1999–2001: Hong Kong First Division League
 2001–2003: Hong Kong Second Division League
 2003–2014: Hong Kong First Division League
 2014– : Hong Kong Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 
Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Hongkongské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1931